Гарі Гудрідж (* 1966) - професійний кікбоксер тв боєць змішаного стилю.
 Сара Гудрідж (1788—1853) — американська художниця, працювала в жанрі портретної мініатюри.

 Гудрідж — місто в окрузі Пеннінгтон, штат Міннесота.
 Гудрідж — тауншип в окрузі Пеннінгтон, штат Міннесота.